une expression imagée désignant le public des supporteurs d'une équipe de football (celle-ci étant composée de 11 joueurs sur le terrain) ;
 Le Douzième Homme (Den 12. mann), film de guerre norvégien sorti en 2017.